

Geografia
 Calanchi di Marsiglia – formazioni rocciose della costa marsigliese
 Calanchi di Piana – patrimonio dell'Umanità in Corsica
 Calanchi del Cannizzola – formazioni rocciose sul fiume Simeto in Sicilia
 Calanchi dell'Abbadessa – formazioni rocciose nel bolognese
 Calanchi di Palizzi Marina – formazioni rocciose nel comune di Palizzi in Calabria

Altro
 Alessandro Calanchi – calciatore italiano
 Festival Calanchi – festival internazionale di teatro